— 108-й правитель в истории Японии, правил с 1611 по 1629 год. Тронное имя взял в честь императора Мидзуноо-но-микадо, более известного как Император Сэйва, а «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Мидзуноо II»).

Биография 
Император Го-Мидзуноо родился 29 июня 1596 года. Он был третьим сыном Императора Го-Ёдзэя. Матерью мальчика была фрейлина Коноэ Сакико, дочь дайдзё-дайдзина Коноэ Сакихисы. Новорождённому дали имя принц Сан.

1 февраля 1601 года Сана провозгласили принцем крови. 5 февраля 1611 он прошёл церемонию совершеннолетия и получил имя Котохито.

9 мая 1611 года, в связи с отречением Императора Го-Ёдзэя, Котохито унаследовал трон, а 24 мая того же года прошёл церемонию интронизации. Поскольку ему покровительствовал покойный сёгун Токугава Иэясу, отношения Котохито с отцом были напряжёнными.

В правление Императора Го-Мидзуноо сёгунат Токугава издал ряд законов, которые ограничивали политические права и традиционные привилегии Императорского двора и столичной аристократии. Среди них самым главным были «Запреты Императору и аристократическим родам» от 1615 года. Они ставили Императорский двор в полную зависимость от киотского наместника сёгуната, а Императора — от советников и представителей сёгуната.

В 1620 году сёгунат заставил Императора Го-Мидзуноо жениться на Токугаве Кадзуко, дочери 2-го сёгуна Токугавы Хидэтады. Изначально она имела статус наложницы, однако под давлением самурайского правительства монарх был вынужден предоставить ей титул Императрицы. Это была первая Императрица из самурайского рода после Тайры-но Токуко, дочери министра Тайры-но Киёмори. В 1627 году сёгунат снова нанес ущерб авторитету Императора Го-Мидзуноо во время  (), провозгласив нелегитимными ряд монарших рескриптов. Он также засвидетельствовал своё пренебрежение ко двору, отправив на императорскую аудиенцию Касугу но-цубонэ (кормилица 3-го сёгуна Токугавы Иэмицу и глава ооку — женской половины дворца сёгуна), которая не имела ни титула, ни чиновничьего ранга.

22 декабря 1629 года обиженный Император Го-Мидзуноо отрёкся от престола и принял титул дайдзё тэнно. Трон перешел его 6-летней дочери, которая приняла имя Императрицы Мэйсё. Поскольку её матерью была Токугава Кадзуко, отец запретил ей выходить замуж, а после наступления совершеннолетия отдал в монастырь. Перед постригом он заставил дочь передать трон её единокровному брату Цугухито, который принял титул Императора Го-Комё. В отставке Император Го-Мидзуноо заведовал делами двора в течение правления своих сыновей — Императоров Го-Комё, Го-Сая и Рэйгэна.

При жизни Император Го-Мидзуноо изучал японскую литературу, поэзию и историю. Под псевдонимом Гёкуро — «Самоцветная роса» — он издал поэтический . Монарх также был мастером икебаны и садоводства. Сад, созданный по его проекту в императорской вилле Сюгакуин, считается одним из лучших образцов японского паркового искусства XVII века. Наряду с этим отставной Император интересовался буддизмом и в 1651 году постригся в монахи под именем Эндзё.

11 сентября 1680 года Го-Мидзуноо умер в 85-летнем возрасте. Его похоронили в гробнице , на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото.

Генеалогия 

Третий сын Императора Го-Ёдзэя и дочери Коноэ Сакихисы. Трое его сыновей и дочь занимали Хризантемовый трон
 от императрицы Токугавы Кадзуко (дочери Токугавы Хидэтады)
 Вторая дочь: Принцесса Кадзуномия Окико (), позже — Императрица Мэйсё.
 от жены Соно (Фудзивары) Мицуко:
 Четвёртый сын: Принц Суганомия Цугухито (), позже — Император Го-Комё)
 от фрейлины Кусигэ (Фудзивары) Такако:
 Восьмой сын: Императорский Принц Хидэномия Нагахито (), позже — Император Го-Сай
 от фрейлины Соно (Фудзивары) Кунико:
 Восемнадцатый сын: Принц Атэномия Сатохито (), позже — Император Рэйгэн

Примечания 

 02
Правители Азии XVII века